Натуральне число 1120
 1120 рік до нашої ери
 1120 рік нашої ери